El nombre de José Méndez puede hacer referencia a alguno de los siguientes individuos:

 José Alejandro Méndez (1993-), futbolista argentino.
 José Méndez de Quiroga, intendente colonial de la Intendencia de San Salvador entre 1814 y 1817;
 José Méndez y Andrés, pintor español del siglo XIX que llegó a ser miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando;
 José Méndez Asensio (1921-2006), prelado español que llegó a ser obispo de Tarazona y arzobispo, sucesivamente, de Pamplona, Tudela y Granada;
 José Méndez Espino (nacido en 1937), abogado y político español que llegó a ser alcalde de Murcia y consejero de Presidencia de la Región de Murcia.
 José Natanael Méndez (1983-), árbitro paraguayo.